Il singolare  dell'Open GDF Suez 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Petra Kvitová è la campionessa uscente che ha deciso di non partecipare.
La nuova campionessa è Angelique Kerber che ha battuto con il punteggio di 7-63, 5-7, 6-3 Marion Bartoli.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Marija Šarapova (quarti di finale)
 Marion Bartoli (finale)
 Li Na (ritirata, primo turno)
 Jelena Janković (ritirata, problemi alla coscia sinistra)

  Sabine Lisicki (ritirata, influenza)
  Julia Görges (quarti di finale)
  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
<li>  Angelique Kerber (campionessa)

Qualificate

  Mona Barthel (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)

  Kristina Barrois (primo turno)
  Gréta Arn (primo turno)

Lucky Losers

 Alberta Brianti (primo turno)
 Varvara Lepchenko (primo turno)

  Jill Craybas (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF Suez 2012
WTA Tour 2012